Хмелёвский — фамилия
 Хмелёвский, Альберт (1845—1916) — польский религиозный деятель
 Хмелёвский, Бенедикт (1700—1763) — польский иезуитский писатель

См. также 
 Хмелевский — фамилия